Анна́лы Пета́у (Петавиа́нские анна́лы) () — раннесредневековые латиноязычные анонимные анналы, описывающие историю Франкского государства с 687 по 804 год. Названы в честь библиофила Александра Петау, первого известного владельца рукописи с этими анналами.

Описание 
«Анналы Петау» сохранились в трёх рукописях, из которых «Ватиканский кодекс королевы Кристины» (cod. Vaticanus Reginae Christinae 520) содержит наиболее полный вариант анналов, а «Массезский кодекс» (cod. Masciacensi) — ряд дополнений, отсутствующих в других рукописях. Впервые анналы были изданы в 1636 году во Франции.

«Анналы Петау» были составлены в конце VIII или в самом начале IX веков. Основой для ранней части этих анналов (687—740 годы), также как для «Тилианских» и «Лоббских анналов», послужили «Анналы святого Аманда» и сведения, почерпнутые из неидентифицированного источника, возможно, являвшегося протографом для анналов из монастыря Святого Аманда. Описание 741—770 годов основано также на использовании сведений из «Лоршских», «Мозельских» и не дошедших до нашего времени «Мурбахских анналов». Эта часть содержит ряд важных свидетельств (например, о подавления восстания в Алемании (746 год), дате рождения короля Карла Великого (747 год) и переходе с мартовских на майские поля в 755 году). Описание событий 771—799 годов является полностью самостоятельным сочинением. Предполагается, что начинающиеся с этого времени погодовые записи до 772 года сделаны в кёльнском монастыре Святого Мартина, записи 773—778 годов — в  в Горзе (около Меца), последующие — или при дворе франкских королей, или в Корвейском монастыре. Сведения за этот период, передаваемые «Анналами Петау», в большинстве своём точны и достоверны, что делает их ценным историческим источником по правлению Карла Великого. Основная часть анналов заканчивается описанием событий 799 года, однако в «Массезском кодексе» среди других добавлений содержится запись о смерти Алкуина в 804 году.

Издания 
На латинском языке:
  
  

На русском языке:
 фрагменты: 
 полный перевод:

Примечания 

Хроники Франкского государства
Средневековая литература во Франции
Исторические сочинения VIII века